Прикаспийский — посёлок в Наримановском районе Астраханской области России, административный центр Прикаспийского сельсовета.

География 
Посёлок расположен на юго-западе Наримановского района, в пределах западной ильменно-бугровой равнины, являющейся частью Прикаспийской низменности, на северном берегу ильменя Большой Джурук. Высота — 26 м ниже уровня моря.

Расстояние до столицы Астраханской области города Астрахани составляет 77 км, до районного центра города Нариманов — 110 км.

Согласно классификации климатов Кёппена-Гейгера тип климата — семиаридный (индекс BSk). Среднегодовая температура воздуха — 10,1 °C, среднегодовая норма осадков — 232 мм. Почвенный покров комплексный: на буграх Бэра распространены бурые полупустынные почвы, в межбугровых понижениях ильменно-болотные и ильменно-луговые почвы.

Часовой пояс

История 
Основан в 1944 году как центральная усадьба овцеводческого совхоза «Прикаспийский». До конца 1943 года территория входила в состав Калмыцкой АССР: территория передана Астраханской области Указом Президиума ВС СССР от 27.12.1943 года «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР». С 1963 года — в составе Наримановского района Астраханской области.

В 1969 году указом президиума Верховного Совета РСФСР посёлок центральной усадьбы совхоза «Прикаспийский» переименован в Прикаспийский.

С 1976 года — административный центр Прикаспийский Совета депутатов трудящихся (с 1977 года — Прикаспийский сельсовет).

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года большинство населения посёлка составляли казахи (66 %)

Социальная инфраструктура 
В посёлке имеется несколько магазинов, дом культуры и библиотека. Медицинское обслуживание жителей посёлка обеспечивает Прикаспийская врачебная амбулатория. Среднее образование жители села получают в расположенной в посёлке средней общеобразовательной школе № 7, дошкольное — в детском саду «Былина».

Село электрифицировано, газифицировано, действуют системы централизованного водоснабжения и водоотведения.

Ссылки 
 Официальный сайт Прикаспийского сельсовета

Примечания 

Населённые пункты Наримановского района (Астраханская область)